Graziano Rossi – Ciclista italiano.
Graziano Rossi (n. 1954) – Motociclista italiano.